Syphosphaera är ett släkte av svampar. Syphosphaera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Syphosphaera